Фарис — имя, фамилия, топоним.

Топонимы 
 Фарис () — муниципалитет в Греции.
  — древний город в Лаконии.
 Фарис — деревня на юго-западе Йемена.

Носители имени и фамилии 
 Фарис — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Гермеса и Филодамии. Мифологический основатель городов Фары в Мессении и Ахее.
 Фарис аль-Хури (1877—1962) — сирийский политический деятель, двукратный премьер-министр Сирии.
 Фарис, Валери (род. 1958) — американский режиссёр и клипмейкер, лауреат музыкальных и кинопремий.
 Фарис, Мухаммед Ахмед (род. 1951) — космонавт-исследователь, первый космонавт Сирии, подполковник.

См. также